Blauw bloed (adel), aanduiding waarmee wordt aangegeven dat iemand tot de adelstand behoort
Blauw Bloed (televisieprogramma), een royaltyprogramma
Hemocyanine, een molecuul dat bloed een blauwe kleur geeft
Blauw bloed (stripalbum van Nestor Burma), een stripalbum van de Franse stripreeks Nestor Burma